Pinillos bezeichnet:

 Pinillos (La Rioja), eine Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft La Rioja, Spanien
 Pinillos (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento Bolívar, Kolumbien

Pinillos ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pinillos (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Pablo Pinillos (* 1974), spanischer Fußballspieler